qvn – codice ISO 639-3 della lingua quechua di Junín settentrionale